Nawrocki – polskie nazwisko.

Ludzie noszący nazwisko  Nawrocki 
 Aleksander Nawrocki (ur. 1940) – polski poeta, prozaik i eseista
 Bolesław Nawrocki (1877–1946) – polski malarz, symbolista, pejzażysta, portrecista
 Grzegorz Nawrocki – polski muzyk
 Jacek Nawrocki (ur. 1965) – polski siatkarz, trener
 Jan Nawrocki – strona ujednoznaczniająca
 Janusz Nawrocki (ur. 1961) – polski piłkarz
 Jerzy Nawrocki – strona ujednoznaczniająca
 Karol Nawrocki (ur. 1983) – polski historyk i działacz społeczno-samorządowy
 Marek Nawrocki (ur. 1954) – polski matematyk
 Michał Nawrocki (1943–2018) – polski fizyk
 Piotr Nawrocki (ur. 1984) – polski brydżysta
 Robert Nawrocki (1925–1999) – polski żużlowiec
 Ryszard Nawrocki (1940–2011) – polski aktor
 Sławomir Nawrocki (ur. 1969) – polski szermierz
 Stanisław Nawrocki – strona ujednoznaczniająca
 Tadeusz Nawrocki (1910–1999) – polski działacz społeczny, nauczyciel historii, poseł, działacz ruchu ludowego 
 Witold Nawrocki (1934–2013) – polski eseista, krytyk literacki, historyk literatury i tłumacz
 Władysław Nawrocki (1891–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej, pośmiertnie major

Zobacz też 
 Nawrocka